Jacob Wolfowitz (1910-1981), matemàtic i estadístic estatunidenc, pare del següent
 Paul Wolfowitz (1943- ), polític estatunidenc, fill de l'anterior